Jiří Beran ist der Name folgender Personen:

* Jiří Beran (Skilangläufer) (* 1952), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Jiří Beran (Fechter) (* 1982), tschechischer Fechter